Fredrik av Sachsen-Gotha-Altenburg kan syfta på:

* Fredrik I av Sachsen-Gotha-Altenburg (1646–1691), hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg
 Fredrik II av Sachsen-Gotha-Altenburg (1676–1732), hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg
 Fredrik III av Sachsen-Gotha-Altenburg (1699–1772), hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg
 Fredrik IV av Sachsen-Gotha-Altenburg (1774–1825), hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg